Vladimír Vlasák ist der Name folgender Personen:

*Vladimír Vlasák (Historiker) (* 1948). tschechischer Historiker und Archivar
Vladimír Vlasák (Musikredakteur) (1958–2013), tschechischer Musikredakteur
Vladimír Vlasák (Perkussionist), tschechischer Perkussionkist und Professor am Prager Konservatorium